De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2012 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. Het evenement werd gehouden tussen 19 oktober en 21 oktober 2012 op het Sepang International Circuit. Sandro Cortese werd uitgeroepen tot de eerste Moto3-kampioen.

Resultaten

MotoGP 
De race werd gestopt door slechte weersomstandigheden. De stand aan het einde van ronde 13 werd gebruikt als eindstand van de race.

Moto2
De race werd gestopt door slechte weersomstandigheden. De stand aan het einde van ronde 15 werd gebruikt als eindstand van de race.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Maleisië